Estación Alameda puede hacer referencia a las siguientes estaciones relacionadas con el transporte ferroviario y de autobuses: 

 Estación Central de Santiago, del EFE Trenes de Chile (conocida oficialmente como Alameda hasta 2021).
 Estación Alameda (Guadalajara), del sistema BRT Mi Macro Calzada.